Ива́н Григо́рьевич Степа́нов — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
* Степанов, Иван Григорьевич (1767—1831) — капитан-командор, командир Роченсальмского порта, Георгиевский кавалер.
 Степанов, Иван Григорьевич (1887—1953) — советский художник.
 Степанов, Иван Григорьевич (1934—2016) — советский и российский художник.